Jean Vuaillat (1915-2009), prêtre catholique français, poète et biographe.
 Monique Vuaillat (1941-), syndicaliste française.
 René Vuaillat (1923-1992), ingénieur automobile et résistant français.